Ein Satirefest ist eine kabarettistische Veranstaltung, bei der verschiedene Kabarettisten, Kleinkünstler, Komödianten und Satiriker auftreten.

 Das Braunschweiger Satirefest
 Das Satirefest im Tränenpalast
 Das  SFB „SatireFest“ mit Volker Pispers und Gästen auf 3sat